Университе́тская пло́щадь — название площадей.

Россия 
 Университетская площадь — площадь во Владикавказе.
 Университетская площадь — площадь в Воронеже.
 Университетская площадь — площадь в Москве.

Германия 
 Университетская площадь — площадь в Галле.
 Университетская площадь — площадь в Ростоке.
 Университетская площадь — площадь в Хайдельберге.

Украина 
 Университетская площадь — площадь в Харькове.

См. также 
 Университетская набережная
 Университетская улица
 Университетский переулок
 Университетский проспект